Кастанохорион, Кастанохори — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Мегалополис на Пелопоннесе.
  — село в общине Висалтия в Центральной Македонии.
  — историческая область в Центральной Македонии.